Plotawa () ist der Name russischer Orte:

 Plotawa (Aleisk), Dorf im Rajon Aleisk, Region Altai
 Plotawa (Bajewo), Dorf im Rajon Bajewo, Region Altai
 Plotawa (Blagoweschtschenka), Siedlung (an der Weiche) im Rajon Blagoweschtschenka, Region Altai
 Plotawa (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk
 Plotawa (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau